Pommer steht für:

 Einwohner von Pommern
 Pommer, Holzblasinstrument
 Pommer (Familienname), deutscher Familienname
 ein gedecktes, labiales Orgelregister, siehe Liste von Orgelregistern

Tierrassen:
 Pommer (Rind), alte Rinderrasse aus dem Raum Murnau
 Pommer (Hund), ein Zwergspitz

Geografie:
 Pommer (Igensdorf), Ortsteil des Marktes Igensdorf in Oberfranken, Bayern
 Pommer (Berg), Berg im Knüllgebirge 

Pommer ist der Beiname folgender Personen:

 Doktor Pommer (lat. Doctor Pomeranus), Beiname für Johannes Bugenhagen (1485–1558), deutscher Reformator

Siehe auch:
 Pommer Esche (Adelsgeschlecht)
 Pommer Spezialbetonbau, Bauunternehmen in Leipzig
 Erich Pommer Institut in Potsdam-Babelsberg, Institut für Medienrecht, Medienwirtschaft und Medienforschung
 Haus Pommer, ehemaliger Stammsitz der Familie Pommer in Leipzig
 Pomer
 Bommer